Пидмонт може да се отнася за следните географски места в САЩ:

 Пидмонт (Алабама)
 Пидмонт (Калифорния)
 Пидмонт (Мисури)
 Пидмонт (Оклахома)
 Пидмонт (Южна Каролина)
 Пидмонт (Северна Дакота)
 Пидмонт (Вирджиния)
 Пидмонт (Западна Вирджиния)